Варгас Льоса () — испанская фамилия. Известные носители:
 Варгас Льоса, Альваро (род. 1966) — публицист и политический комментатор в сфере международных отношений в Латинской Америке.
 Варгас Льоса, Марио (род. 1936) — перуано-испанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года.